Black Forest puede referirse a:
Black Forest (Colorado), localidad estadounidense.
Black Forest Gateau, un recopilatorio del grupo alemán de krautrock Neu!

pl:Schwarzwald (ujednoznacznienie)